Клир Лејк има више значења:
 Клир Лејк (округ Пирс, Вашингтон)
 Клир Лејк (округ Скаџит, Вашингтон)
 Клир Лејк (Ајова)
 Клир Лејк (Јужна Дакота)
 Клир Лејк (Висконсин)
 Клир Лејк (Илиноис)
 Клир Лејк (Индијана)
 Клир Лејк (Минесота)